Angermühle steht für:

 Angermühle (Altenmarkt an der Alz), historischer Gemeindeteil von Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Angermühle (Gaimersheim), ehemaliger Ortsteil des Marktes Gaimersheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Angermühle (Hedersleben), Wohnplatz der Gemeinde Hedersleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt.
 Angermühle (Huisheim), Ortsteil der Gemeinde Huisheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Angermühle (Marktrodach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Angermühle (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Angermühle (Steinwiesen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Angermühle, Mühle in Leipzig, siehe Mühlen in Leipzig #Angermühle